Кирст — немецкая фамилия. Известные носители:
 Кирст, Йоахим (1947) — восточно-германский легкоатлет.
 Кирст, Рита (1950) — восточно-германская прыгунья в высоту.
 Кирст, Ютта (1954) — восточно-германская прыгунья в высоту.

См. также 
 Кирсти